Sidi Bouiachi är ett samhälle i Marocko.   Det ligger i regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Sidi Bouiachi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidi Bouiachi är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Sidi Bouiachi ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Izouragh,  meter över havet,  km söder om Sidi Bouiachi. Runt Sidi Bouiachi är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Imzoûrene,  km nordväst om Sidi Bouiachi. Omgivningarna runt Sidi Bouiachi är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)